Густав Йегер (; 23 июня 1832 — 13 мая 1917) — немецкий биолог и публицист.

Биография

Брат педагога Отто Йегера и сын .

 Изучал медицину в Тюбингене;

 Доцент зоологии в Вене (где основал морской аквариум, чем внес практический  вклад в аквариумистику);

 Преподаватель в Гогенгейме, в Политехникуме в Штутгарте.

 В качестве биолога работал над проблемами наследственности.

 В 1884 году прекратил педагогическую деятельность и вернулся к медицинской практике.

Йегер приобрёл широкую известность своей книгой «Нормальная одежда как способ охраны здоровья» (; Штутгарт, 1880), в которой доказывалось, что единственным материалом для создания «здоровой» одежды являются шерстяные ткани — а ткани растительного происхождения, напротив, для одежды не годятся. В 1881 г. стал издавать «Monatsblatt», посвящённый развитию его воззрений.

Библиография 
 «Zoologische Briefe» (В., 1864—1876)
 «In Sachen Darwins contra Wigand» (Штутгарт, 1874)
 «Die Darwinsche Theorie und ihre Stellung zu Moral und Religion» (Штутгарт, 1869)
 «Lehrbach der allgem. Zoologie» (2-е изд., 1880), «Seuchenfestigkeit und Konstitutions-Krampf» (Лпц., 1878)
 «Die Entdeckung der Seele» (Лпц., 1878)

Примечания

Литература 
 

Зоологи Германии
Энтомологи Германии
Гигиенисты Германии
Пропагандисты здорового образа жизни
Преподаватели Гогенгеймского университета